Die Liste der Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2017/18 enthält alle Spieler, die für die norwegische Eliteserien im Schach 2017/18 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Pro Mannschaft konnten maximal 20 Spieler gemeldet werden. Mit Ausnahme des Alta Sjakklubb, der nur 12 Spieler meldete, und der Black Knights Oslo, die nur 16 Spieler meldeten, schöpften alle Vereine das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der Nordstrand Sjakklubb und der Alta Sjakklubb mit je 8 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei der Oslo Schakselskap 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 98 Spieler zum Einsatz, von denen 22 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Kristian Stuvik Holm (Vålerenga Sjakklubb) mit 8 Punkten aus 9 Partien, je 7,5 Punkte aus 9 Partien erreichten sein Mannschaftskollege Johan-Sebastian Christiansen sowie Espen Lie (Akademisk Sjakklubb Oslo). Mit Aryan Tari (Vålerenga Sjakklubb), Grzegorz Nasuta (Schakklubben av 1911), Svetoslav Mihajlov (Asker Schakklubb),  	Pål Vegard Hagesæther (Akademisk Sjakklubb Oslo) und Benjamin Fossan (Stavanger Sjakklub) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielte Tari fünf Partien, Mihajlov drei, Nasuta zwei, Hagesæther und Fossan je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl (Eloliste vom November 2017), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2017; AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRL = Irland, IRQ = Irak, ISL = Island, MKD = Mazedonien, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden, SYR = Syrien, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Vålerenga Sjakklubb

Nordstrand Sjakklubb

Schakklubben av 1911

Bergens Schakklub

Asker Schakklubb

Oslo Schakselskap

Akademisk Sjakklubb Oslo

Alta Sjakklubb

Stavanger Sjakklub

Black Knights Oslo

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Schach (Norwegen)
Schach 2017
Schach 2018
Eliteserien Schach 2017